Hrašče, in italiano Crastie – frazione del comune di Postumia
 Hrašče – frazione del comune di Vipacco